TOB sigle composé des trois lettres T, O et B, peut faire référence à :
Traduction œcuménique de la Bible
Torba, une des subdivisions du Vanuatu